Gabrk je ime več naselij v Sloveniji:

 Gabrk, občina Škofja Loka
 Gabrk, občina Ilirska Bistrica

Naselja v Sloveniji